Alea iacta est – locuzione latina attribuita a Giulio Cesare
Il dado è tratto (Le rouge est mis) – romanzo di Auguste Le Breton del 1954
Il dado è tratto (Le rouge est mis) – film del 1957 diretto da Gilles Grangier